

Persone 
 Alberto Cerruti – generale e politico italiano
 Alfredo Cerruti – produttore discografico, autore televisivo e attore italiano
 Antonio Cerruti – poeta italiano
 Attilio Cerruti – biologo italiano
 Carlo Cerruti – avvocato e politico (Cavaliere dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro)
 Cesare Cerruti – politico italiano
 Ernesto Cerruti – imprenditore italiano
 Federico Cerruti – collezionista d'arte italiano
 Giovanni Battista Cerruti – esploratore italiano
 Ico Cerruti (Cerutti) – cantante, compositore e chitarrista italiano
 Linda Cerruti – sincronetta italiana
 Marcello Cerruti (Cerutti) – diplomatico e politico italiano
 Mattia Cerruti – calciatore italiano
 Maxima Zorreguieta Stefanini Cerruti – regina consorte dei Paesi Bassi, moglie di Guglielmo Alessandro
 Michela Cerruti – pilota automobilistica italiana
 Michelangelo Cerruti – pittore italiano
 Nino Cerruti – stilista e imprenditore italiano
 Rocco Cerruti, noto anche con il nome spagnolo Roque Ceruti – compositore italiano naturalizzato peruviano
 Valentino Cerruti – fisico e politico italiano
 Vittorio Cerruti – diplomatico italiano

Altro 
 Lanificio Fratelli Cerruti – azienda italiana di moda e abbigliamento, fondata nel 1881
 Cerruti – azienda di moda e abbigliamento fondata nel 1967, proprietaria del marchio Cerruti 1881
 Palazzo Cerruti – edificio in stile eclettico-liberty messinese, a Messina

Pagine correlate 
 Cerutti